

Toponymes homophones 
 Rivery est une commune française située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.
 Riverie est une commune française, située dans le département du Rhône en région Rhône-Alpes.

Patronyme 
 Claude-François-Félix Boulenger de Rivery (1725-1758), écrivain et dramaturge français.